Greenport (tuinbouw), de benaming voor Nederlandse tuinbouwclusters
 Greenport (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York.